Mühlsdorf ist der Name:
eines Ortsteiles von Zerbst/Anhalt in Sachsen-Anhalt, siehe Mühlsdorf (Zerbst)
eines Ortsteiles von Lohmen in Sachsen, siehe Mühlsdorf (Lohmen)
eines Ortsteiles von Kraftsdorf in Thüringen, siehe Mühlsdorf (Kraftsdorf)
eines Ortsteiles von Zülz, Polen

Siehe auch:
Mühldorf